«Помолвка в Цюрихе» () — немецкий художественный фильм 1957 года режиссёра Хельмута Койтнера по одноимённому роману Барбары Ноак.

Сюжет 
Молодая писательница из Гамбурга Юлиана Томас приезжает в гости к своему дяде Юлиусу, берлинскому стоматологу, чтобы отвлечься от неприятных мыслей после расставания со своим другом Юргеном. Подрабатывая ассистентом в стоматологическом кабинете дяди Юлиуса, Юлиана знакомится с весьма бесцеремонным пациентом с характерным прозвищем Бюффель («Буйвол»), жалующимся на острую зубную боль. Бюффеля сопровождает друг, очаровательный цюрихский доктор Жан Бернер, в которого Юльхен влюбляется по уши с первого взгляда. Случайное знакомство не имело бы продолжения, если бы через некоторое время Юлиану не пригласили представить на одной из киностудий свой сценарий, написанный по мотивам истории любви ассистентки стоматолога и цюрихского доктора. Режиссёром, собиравшимся снять кино по сценарию Юлианы, оказывается тот самый неприятный ей Бюффель, которого в действительности зовут Пауль Франк.

Однако Юлиана, как оказывается, понравилась Бюффелю. Он подмечает ложь в заявлении Юлианы о том, что на приближающееся Рождество у неё назначена помолвка в Цюрихе, и использует эту придуманную Юлианой историю как удобный повод, чтобы предложить ей добраться в Цюрих на его машине, поскольку он сам собирается в Санкт-Мориц праздновать Новый год.

В надежде вновь увидеться с другом Бюффеля Жаном Юлиана соглашается ехать с Бюффелем. Чтобы не остаться в Цюрихе, она придумывает историю о том, что её помолвка переносится по причине смерти отца жениха. Путь к Жану тем самым открыт, и комедия положений в интерпретации Хельмута Койтнера начинается.

В ролях 
 Лизелотта Пульвер — Юлиана Томас
 Пауль Хубшмид — доктор Жан Бернер
 Бернхард Викки — Пауль Франк
 Вольфганг Лукши — Юрген Кольбе
 Роланд Кайзер — Хельге Франк (Пипс), сын Пауля Франка
 Рудольф Платте — Эдгар Штефан
 Соня Циман — Соня Циман
 Макс Шмелинг — Макс Шмелинг
 Анни Ондра — Анни Одра

Литература 
 Barbara Noack: Die Zürcher Verlobung. Roman. Ungekürzte Ausgabe, 12. Auflage. Ullstein, Frankfurt am Main und Berlin 1993, 217 S., ISBN 3-548-20042-7

Ссылки 
 
 Filmportal.de 

Фильмы Хельмута Койтнера
Экранизации романов Германии
Кинокомедии ФРГ